Centaurus peut désigner :
 Centaurus, une série de bandes dessinées ;
 Centaurus, une revue d'histoire anglophone créée en 1950 ;
 Centaurus, le nom latin de la constellation du Centaure ;
 Centaurus, un fonds d'investissement ;
 Centaurus, un remorqueur espagnol.
 Bristol Centaurus, un moteur d'avion produit par la société Bristol Aeroplane Company

Voir aussi 
 Centaurus A, une galaxie lenticulaire de la constellation du Centaure ;